Une épaulière est une sorte de vêtement qui recouvre l'épaule.

 Les épaulières de cuir  font  partie de la tenue  de combat des gladiateurs romains.
 Les épaulières de fer, ou spalières sont une partie de l'armure du Moyen Âge.
 Les épaulières font partie du harnachement des joueurs de hockey ou le football américain.
 Une épaulière est une partie de la crosse d'une arme que l'on appuie contre l'épaule.

Voir 
 épaulette

Armure